Negroes (Britten), compositie van Benjamin Britten uit 1935
Negrões, plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Montalegre